OMC – casa motociclistica italiana attiva dal 1924 al 1934
 O.ME.CA. – sede produttiva di materiali rotabili dell'azienda AnsaldoBreda